Der Challenge Cup 2019/20 der Frauen begann mit der ersten Runde am 5. November 2019 und sollte mit den Finalspielen am 8. und 15. April 2020 enden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Wettbewerb im März 2020 für unbestimmte Zeit unterbrochen und später ganz abgebrochen.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde traten acht Mannschaften an. Die vier Sieger kamen ins Sechzehntelfinale. Von dort sollte es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen gehen. Alle Runden wurden bis zum Abbruch in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2019 Frauen
Volleyballsaison 2019/20
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020